Abrikóssovo (en rus: Абрикосово) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 711 habitants. Pertany al districte rural de Pervomàiskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea